Travelogue — перший студійний альбом датської групи Kashmir, який був випущений 17 лютого 1994 року.

Композиції 
 The Story of Jamie Fame Flame - 3:23
 Art of Me - 4:58
 Rose (a) - 5:02
 Leather Crane - 5:30
 Don't Look Back It's Probably Hypocondriac Jack Having A Heart Attack - 3:36
 Youth - 4:14
 Little Old Birdy Funk Thing - 4:50
 Yellow - 3:42
 Christians Dive - 4:08
 Vicious Passion - 4:16

Джерела 
 Travelogue  allmusic
 Travelogue  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir